Lalo kan syfta på:

 Lalo (språk) – ett språk som talas i västra Yunnan i södra Kina
 Lalo – en folkgrupp i Kina, se Yi (folk)
 Lalo, Benin – en kommun i departementet Couffo i Benin

Personer
 Édouard Lalo (1823–1892), fransk tonsättare
 Lalo Schifrin (1932–), en argentinsk pianist, kompositör och dirigent